Rio Formiga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Zoraxocorezá, vattendrag, Mato Grosso, 
 Ribeirão Formiga Grande, vattendrag, Tocantins, 

Robotskapade Brasilienförgreningar